Kruseman (ook: Nieuwenhuijzen Kruseman, Polman Kruseman en Krüsemann) is een Nederlandse familie die oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig is. Het geslacht Kruseman is opgenomen in de jaargangen 6 (1915: 184-200) en 40 (1954: 229-276) van het Nederland's Patriciaat.

De stamvader van de Nederlandse tak van de familie is Alexander Kruseman (1699-1754). Hij werd geboren in Hamm in Westfalen, niet ver van Münster. Hij vestigde zich in de eerste helft van de achttiende eeuw in Grave. De oudst bekende voorouder is Hermann Kruseman die omstreeks 1595 werd geboren en te Norddinker bij Hamm woonde.

Dr. Jan Nieuwenhuijzen Kruseman (1847-1910), zoon van Arie Cornelis Kruseman (1818-1894) en Anna Maria Goteling Vinnis (1819-1892) verkreeg bij Koninklijk Besluit van  24 september 1849 naamstoevoeging tot Nieuwenhuijzen Kruseman waardoor de familietak met die dubbele geslachtsnaam begon; de naam Nieuwenhuijzen was ontleend aan de moeder van zijn moeder: Gezina Geertruida Nieuwenhuijzen. Dr. Hendrik Polman Kruseman (1812-1880) voerde de dubbele geslachtsnaam Polman Kruseman (zonder overigens bij KB naamstoevoeging te hebben verkregen); zijn nageslacht voerde eveneens die dubbele naam die eveneens ontleend was aan de moeder van zijn moeder: Jacomina Polman.

De familie heeft sedert het einde van de achttiende eeuw een aantal kunstenaars en andere vooraanstaande personen voortgebracht. 

Hieronder worden verschillende familieleden vermeld, in chronologische volgorde:
 Cornelis Kruseman (1797-1857), kunstschilder;
 Jan Adam Kruseman (1804-1862), kunstschilder;
 Johan Caspar Muller Kruseman (1805-1855), kunstschilder;
 Fredrik Marinus Kruseman (1816-1882), kunstschilder;
 Arie Cornelis Kruseman (1818-1894), uitgever;
 Johannes Diederikus Kruseman (1828-1918), kunstschilder;
 Jan Theodoor Kruseman (1835-1895), kunstschilder;
 Mina Kruseman (1838-1895), schrijfster, cantatrice, toneelspeelster en feministe;
 Willem Polman Kruseman (1849-1919), griffier bij Provinciale Staten van Zeeland;
 Johannes Alexander Kruseman (1860-1947), kunstschilder;
 Maria Kruseman (1862-1950), maatschappelijk werkster;
 Suzanne Kruseman (1864-1944), schrijfster;
 Johan Hendrik Kruseman (1866-1940), bloembollenteler en gemeenteontvanger te Warmond;
 Jan Kruseman (1867-1949), president van het gerechtshof te Amsterdam;
 Adriaan Kruseman (1875-1964), kunstschilder;
 Gideon Kruseman (1904-1992), bioloog;
 Pauline Kruseman (1942), museumexpert.

Stamboom
De onderstaande stamboom is incompleet. Hij heeft alleen tot doel om de familiebanden aan te geven van de bovengenoemde personen. Daarom zijn ter wille van de leesbaarheid alle echtgenoten, broers en zussen weggelaten, die geen directe lijn naar een van deze personen hebben.

Referenties

Nederlandse familie